Bakary ist ein westafrikanischer männlicher Vorname. Der Name kommt auch in der Schreibweise Bacary oder Bakari vor.

Namensträger

Vorname 

 Bakary Diakité (* 1980), deutsch-malischer Fußballspieler
 Bakary Diallo (1979–2014), malischer Dokumentarfilmer, Drehbuchautor und Filmregisseur
 Bakary Gassama (* 1979), gambischer Fußballschiedsrichter
 Bakary Jarju (* 1949), gambischer Leichtathlet
 Bakari Koné (* 1981), ivorischer Fußballspieler
 Bakary Koné (* 1988), burkinischer Fußballspieler
 Bacary Sagna (* 1983), französischer Fußballspieler
 Bakary Sako (* 1988), französischer Fußballspieler
 Bakary Sanneh (* 1959), gambischer Ringer
 Bakary Sinaba (* 1983), malischer Fußballspieler

Familienname 
 Djibo Bakary (1922–1998), nigrischer Politiker
 Grace Bakari (* 1954), ghanaische Leichtathletin
 Mtoro Bakari (1869–1927), ostafrikanischer Autor und Lektor
 Said Bakari (* 1994), komorischer Fußballspieler

Männlicher Vorname
Afrikanischer Personenname